Freehold kan syfta på bland annat:

Freehold Borough, en kommun (borough) i New Jersey, USA, bestående av Freeholds innerstad (downtown)
Freehold Township, en kommun (township) i New Jersey, USA, bestående av omgivande områden utanför Freehold Borough
Freehold, New York, en by (hamlet) i delstaten New York, USA
Freehold Township, Warren County, Pennsylvania, en kommun (township) i Pennsylvania, USA

Se även
Upper Freehold Township, en kommun (township) i New Jersey, USA